Quicksilver kan syfta på:
Quicksilver (seriefigur) – en seriefigur vid namn Pietro Maximoff, se 
Quicksilver (bok) – en bok av Neal Stephenson
Quicksilver (mjukvara) – ett allt-i-allo-program för Mac OS X
Quiksilver – en tillverkare av sportutrustning
Quicksilver (film) – en film av regissören Thomas Michael Donnelly med bland annat Kevin Bacon